Shreyas je mužské jméno indického původu, které znamená "představený" nebo "prosnulost".

Známí nositelé 
 Shreyas Iyer (* 6. prosince 1994), indický hráč kriketu 
 Shreyas Talpade (* 27. ledna 1976), indický herec

Reference 

Mužská jména indického původu